Akiyama se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Shinobu Akiyama
 Shigeo Akiyama